Губайдуллин Наиль Шагбинович (23 ноября 1928 — апрель 2011) — советский музыковед и композитор. Кандидат искусствоведения (1968). Член Союза композиторов СССР (1973).

Биография 
Губайдуллин Наиль Шагбинович родился 23 ноября 1928 года в деревне Исламбахты Белебеевского кантона Башкирской АССР, ныне Ермекеевского района Республики Башкортостан.

Музыкальное образование получил в 1960 году на теоретико-композиторском факультете Казанской государственной консерватории по специальности «музыковедение» (педагоги Н. Г. Жиганов и А. С. Леман).

С 1960 по 1973 годы Наиль Губайдуллин возглавлял отделение теории музыки в Уфимском училище искусств, преподавал курсы гармонии, сольфеджио, русской музыки и анализа музыкальных форм, педагогики.

С 1964 года учился в аспирантуре Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне − Российской академии музыки). В 1968 году защитил диссертацию на тему «История башкирской советской музыки». Эта работа была первым научным трудом, посвященным истории развития башкирского профессионального музыкального искусства в БАССР.

В 1980—1988 годах работал научным сотрудником Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы, написал более 50 научных и методических работ.

Скончался на 83-м году жизни в апреле 2011 г.

Сочинения 
Балет «Нафиса» (либретто И. Х. Хабирова и Губайдуллина по поэме М.Карима «Саҡырылмаған ҡунаҡ» — «Незваный гость», 1980),

Концерт для скрипки и симфонического оркестра (1967),

Кантата «Мой край возлюбленный навеки» на стихи М.Карима,

Камерно-инструментальные произведения

Скерцо-фантазия для скрипки и фортепиано (1973)

Романсы и песни на стихи К.Даяна, А. Х. Игебаева, В.Нигмати, Д.Юлтыя

Литература 
Композиторы Башкирии. Уфа, 1964.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140331144747/http://kulturarb.com/publ/biografii/kompozitory_rb/nail_gubajdullin/19-1-0-241
 

 http://www.bashinform.ru/news/590447/
 dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/41016/Губайдуллин

Композиторы Башкортостана
Преподаватели Уфимского училища искусств